

Geografia
Waddington – villaggio dell'Inghilterra nel Lincolnshire
Waddington – villaggio dell'Inghilterra nel Lancashire
RAF Waddington – aeroporto militare nel Lincolnshire
Waddington – comune degli Stati Uniti nello stato di New York
Waddington – villaggio degli Stati Uniti nello stato di New York
Waddington – villaggio della Nuova Zelanda
Monte Waddington – montagna del Canada

Persone
Andrucha Waddington – regista brasiliano
Conrad Hal Waddington – biologo britannico
David Waddington – politico britannico
Tony Waddington – calciatore e allenatore di calcio inglese
William Waddington – politico, archeologo e numismatico francese